Póker de amantes para tres puede referirse a:

 Póker de amantes para tres, película de Argentina dirigida en 1969 por Ramiro Cortés y Francisco Tarantini. 
 Póker de amantes para tres, película de Argentina dirigida en 1973 por Carlos Dimitriades.